Helloco est un patronyme notamment porté par :

 Ange Helloco, conseiller général du canton de Plouguenast (2008-2015), maire de Plouguenast (1999- )
 Guy Le Helloco, maire de Gausson (2001- ), conseiller général du canton de Plouguenast (2001-2008) et président de la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac (2001- )
 Hervé Le Helloco, journaliste et militant nationaliste breton 
 Lori Helloco, conseiller du Conseil national de la vie lycéenne, Académie de Caen
 Pierre Le Helloco, président de la Communauté de communes du Pays d'Uzel-près-l'Oust, maire d'Uzel (2001-2014)
 Sylvie Le Helloco, Française de 20 ans enlevée et assassinée en 1980
  Le Helloco, préfet apostolique (1853-1867) de la préfecture apostolique de Saint-Pierre et Miquelon
 Jean-François Le Helloco,  conseiller départemental de Saint-Maur, victime d'une agression liée à l'affaire des barbouzes de la DGSE
Patronyme breton